1989 Голяма награда на САЩ е 23-то за Голямата награда на САЩ и пети кръг от сезон 1989 във Формула 1, провежда се на 4 юни 1989 година по улиците на Финикс, Аризона, САЩ.

Репортаж 
1989 е годината след последното Гп в Детройт и изборите за провеждането на Гран При на САЩ се оказаха пистата в Лагуна Сека в Калифорния и Финикс, Аризона. Лагуна Сека се оказа много къса за феновете от Ф1 и твърде отдалечена, и във Финикс се твърдели че е много горещо през юни. Но в последния момент Финикс е кандидат за ГП, с писта която ще минава през масово преоборудван център.

Пилотите имаха много да обясняват за проблемите при състезание на временната писта в Детройт и очакваните подобни перспективи и във Финикс. За разлика от Детройт, организаторите се справиха точно навреме за старта на първите сесии в петък.

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при конструкторите

Източници 
 

Голяма награда на САЩ
Спорт във Финикс